Південна Корея бере участь в Олімпійських іграх з 1948 року, вперше виступивши на літній Олімпіаді в Лондоні та зимовій Олімпіаді в Санкт-Мориці. З того часу південнокорейські спортсмени взяли в усіх Олімпійських іграх сучасності, пропустивши лише зимові Ігри 1952 року в Осло та літні Ігри 1980 року в Москві.

В 1988 році Південна Корея стала господаркою літніх Олімпійських ігор, що пройшли в столиці країни місті Сеул. У 2018 році в південнокорейському місті Пхьончхан пройдуть зимові Олімпійські ігри.

За історію своїх виступів на Олімпійських іграх спортсменами з Південної Кореї було здобуто 215 медалей на літніх та 47 на зимових Олімпіадах.

Олімпійський комітет Республіки Корея було створено 1946 року та визнано в 1947 році.

Медалі

Медалі на літніх Іграх

Медалі на зимових Іграх

Медалі за видами спорту

Літні види

Зимові види

Посилання 
 Офіційний сайт олімпійського комітету Республіки Корея
 Сторінка Південної Кореї на офіційному сайті Олімпійських ігор
 Статистика олімпійської збірної Південної Кореї

Південна Корея

Спорт у Південній Кореї